Résultats détaillés de l’édition 1988 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .

Faits marquants 
Déjà vainqueur à l'Open d'Australie et à Roland-Garros quelques mois auparavant, le Suédois Mats Wilander conclut la plus belle saison de sa carrière en remportant l'US Open en battant le triple tenant du titre, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, à qui il ravit la place de  mondial. Il est ainsi le premier joueur depuis Jimmy Connors, quatorze ans plus tôt, à gagner trois des quatre tournois majeurs la même année.

La finale entre Wilander et Lendl, qui a duré 4 h 55, est la plus longue de l'histoire de l'US Open. Ce record est approché de peu par Andy Murray et Novak Djokovic lors de la finale de 2012, jouée en 4 h 54.

L'Allemande Steffi Graf devient pour sa part la troisième joueuse de l'histoire à gagner les quatre tournois du Grand Chelem de la saison (après Maureen Connolly en 1953 et Margaret Smith Court en 1970). Finaliste l'année précédente, elle l'emporte face à l'Argentine Gabriela Sabatini, qui atteint pour sa part la première finale de Grand Chelem de sa carrière en simple.

Dans les tournois de double, trois personnalités remportent leur premier titre du Grand Chelem : Gigi Fernández, Robin White (dont ce sera l'unique titre de double dames en Grand Chelem) et Sergio Casal (premier titre en double messieurs après un titre en double mixte deux ans plus tôt). Pour sa part, Jill Hetherington est la première joueuse canadienne de l'histoire à atteindre une finale de Grand Chelem, simple et double dames confondus.

Les vainqueurs des tournois juniors de cette édition ne confirmeront pas leur performance durant leur carrière ultérieure en simple : le Vénézuélien Nicolás Pereira, pourtant vainqueur de 3 titres du Grand Chelem en junior en 1988, n'a jamais dépassé le  d'un tournoi du Grand Chelem en simple messieurs et n'a remporté que deux titres ATP, alors que l'Américaine Carrie Cunningham n'a accédé qu'à un seul 1/8 de finale de Grand Chelem en simple dames et n'a jamais atteint de finale sur le circuit WTA.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1988
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en août 1988
Tennis en septembre 1988